Подёнщик (также подёнщица) (устар.) — отличительное название временного рабочего в Российской империи, занятого подённым трудом, подённой работой (подёнщина).  

К подёнщикам относились наёмные работники с низким социальным статусом, не владевшие определённой профессией, чаще без всякого образования, выполнявшие неквалифицированную тяжёлую работу и получавшие плату за труд по количеству отработанных дней, а не часов, при этом оплачивался проработанный день, а не выполненная работа.

К подёнщикам относились все виды чернорабочих, нанимаемых помещичьими хозяйствами на время жатвы и молотьбы при сборе урожая, подсобные рабочие в каменоломнях, при прокладке, строительстве дорог и укладке мостовых, дроворубы на лесоразработках, подносчики на стройках, землекопы, мусорщики, уборщики и прочие. Местами подёнщиной называли барщину.

Такого рода работники вынуждены были наниматься на день (отсюда их название), на неделю, на определённое дело, на сезон, переходя по мере окончания работ из одного хозяйства в другое, от одного вида работ к другому, от одного работодателя к другому. На долю подёнщиков выпадала вся тяжесть труда во время сельхозработ, длинные летние рабочие дни по 18 часов в сутки, скудный заработок и еда, зимняя безработица, постоянные лишения.
 
В дореволюционной России подёнщики относились к категории отверженных и несчастных людей, ставших синонимом тёмного, бесправного и зависимого работника («Молчи, бессмысленный народ, подёнщик, раб нужды, забот!» А. С. Пушкин «Поэт и толпа», 1828 год).

В СССР подёнщики как бесправная, безропотная и неквалифицированная социальная категория трудовых ресурсов была ликвидирована. Советский государственный проект требовал сверхбыстрой передачи необразованным рабочим массам дворянской антибуржуазной культуры и развития в них высших творческих способностей для овладения новой промышленностью и приращения необходимых научных кадров. В постсоветское время это общественное явление вновь получило широкое распространение.

Со временем термин стал применяться в переносном смысле для обозначения тех, кто вынужден зарабатывать хлеб тяжким трудом (устар.), кто занят повседневным, обыденным, безрадостным трудом.

В современном языке заменен заимствованным термином прекариат.

См. также 

 Батрак
 Трудовой мигрант
 Гастарбайтер
 Мардикор
 Разнорабочий
 Сессионный музыкант

Примечания

Литература 

 Подёнщик // Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — : Русский язык; Полиграфресурсы, 1999.
 Подёнщина // Словарь русских историзмов, 2005. 
 Подёнщина// Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Государственный институт "Советская энциклопедия"; ОГИЗ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1935-1940.
 Подёнщик// Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Государственный институт "Советская энциклопедия"; ОГИЗ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1935-1940.
 .

Экономика Российской империи
Устаревшие профессии
Труд
Сельское хозяйство Российской империи
Крестьянство Российской империи
Рабочие профессии